Comitatul McHenry, conform originalului din limba engleză, McHenry County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul McHenry, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul McHenry, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 McHenry (dezambiguizare)
 Henry (dezambiguizare)